La saison 1990 du DTM a été la  de la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft.

Engagés 

 

Championnat DTM 1990
Sport en Allemagne en 1990
Championnat DTM 1990